IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 2006/2007 podzielona jest na 18 grup. Rozgrywki podlegają pod wojewódzkie związki piłki nożnej. Zwycięzcy każdej z grup (oprócz Wielkopolski i Górnego Śląska) uzyskują awans do III ligi, zaś zwycięzcy z województw, gdzie są dwie grupy IV ligi, grają w barażu o wejście do wyższej klasy rozgrywkowej.

IV liga, grupa: dolnośląska 

||rowspan=14|

IV liga, grupa: kujawsko-pomorska 

||rowspan=13|

IV liga, grupa: lubelska 

 W związku z tym, że w przyszłym sezonie w III lidze zagra pierwszy zespół Górnika Łęczna, promocję do III ligi, grupy IV uzyskała Łada Biłgoraj 
 Janowianka Janów Lubelski, Granica Lubycza Królewska, Victoria Parczew i Czarni Dęblin spadły do klasy okręgowej

IV liga, grupa: lubuska 

 Unia Kunice awansowała do III ligi, grupy III
 MKS Nowe Miasteczko, Łucznik Strzelce Krajeńskie i Carina Gubin spadły do klasy okręgowej

IV liga, grupa: łódzka 

 Sokół Aleksandrów Łódzki awansował do III ligi, grupy I
 Gal Gaz Galewice, Włókniarz Pabianice i RKS Radomsko spadły do klasy okręgowej
 RKS Radomsko wycofał się po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostały jako walkower na korzyść przeciwników.

IV liga, grupa: małopolska 

 Przebój Wolbrom awansował do III ligi, grupy IV
 MLKS Żabno, Orkan Szczyrzyc, Orzeł Dębno i Garbarz Zembrzyce spadły do klasy okręgowej

IV liga, grupa: mazowiecka 

 Dolcan Ząbki awansował do III ligi, grupy I.
 Żbik Nasielsk i Gwardia Warszawa spadły do V ligi.
 Legia II Warszawa wycofała się po zakończeniu rozgrywek.

IV liga, grupa: opolska 

 MKS Kluczbork awansował do III ligi, grupy III
 Śląsk Łubniany, Czarni Otmuchów, Sparta Paczków i MKS Gogolin spadły do klasy okręgowej

IV liga, grupa: podkarpacka 

 Resovia awansowała do III ligi, grupy IV
 Crasnovia Krasne, Błękitni Ropczyce, Sokół Nisko, Iskra Tarnobrzeg i Tłoki Gorzyce spadły do klasy okręgowej

IV liga, grupa: podlaska 

 Orzeł Kolno awansował do III ligi, grupy I. Zespoły wyżej sklasyfikowane zrezygnowały z awansu.
 Krypnianka Krypno spadły do klasy okręgowej
 Krypnianka Krypno wycofała się po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostały jako walkower na korzyść przeciwników
 Jageiellonia II Białystok wycofała się z rozgrywek po sezonie

IV liga, grupa: pomorska 

 Wierzyca Pelplin awansowała do III ligi, grupy II
 Wierzyca Starogard Gdański i Jantar Ustka spadły do klasy okręgowej
 Start Mrzezino spadł z IV ligi po barażach
 Olimpia Sztum i Czarni Czarne utrzymały się w IV lidze po barażach

IV liga, grupa: śląska I 

 
 Ruch Radzionków awansował do baraży o III ligę
 Śląsk Świętochłowice i Gazobudowa Zabrze spadły do klasy okręgowej

IV liga, grupa: śląska II 

 
 Koszarawa Żywiec awansowała do baraży o III ligę
 Pasjonat Dankowice i Gwiazda Skrzyszów spadły do klasy okręgowej

IV liga, grupa: świętokrzyska

Tabela 

||rowspan=10|

Baraże o utrzymanie 
Zwycięzca: Neptun KońskieZwycięzca: KSZO II Ostrowiec Świętokrzyski

Uwaga!

Już po rozegraniu barażów PZPN podjął decyzję o powiększeniu grupy czwartej III ligi do 17 drużyn. Wobec utrzymania się Wiernej Małogoszcz w III lidze, Łysica Bodzentyn pozostała w IV lidze. Z kolei po wycofaniu z rozgrywek AKS-u Busko Zdrój utrzymanie zapewniła sobie także Lubrzanka Kajetanów.

IV liga, grupa: warmińsko-mazurska 

 OKS 1945 Olsztyn awansował do III ligi, grupy I
 Rominta Gołdap i DKS Dobre Miasto spadły do klasy okręgowej
 MKS Szczytno utrzymał się w IV lidze po barażach

IV liga, grupa: wielkopolska południowa 

 
 Piast Kobylin awansował do baraży o III ligę 
 Ostrovia Ostrów Wielkopolski, Zjednoczeni Rychwał i Obra Kościan spadły do klasy okręgowej
 Obra Kościan wycofała się po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostały jako walkower na korzyść przeciwników.

IV liga, grupa: wielkopolska północna 

 
 Nielba Wągrowiec awansowała do baraży o III ligę
 Noteć Rosko i Huragan Pobiedziska spadły do klasy okręgowej
 Dyskobolia II Grodzisk Wielkopolski wycofała się z rozgrywek po zakończeniu sezonu

IV liga, grupa: zachodniopomorska 

 Flota Świnoujście awansowała do III ligi, grupy II
 Stal Szczecin, Kluczevia Stargard Szczeciński, Arkonia Szczecin i GKS Mierzyn spadły do klasy okręgowej
 Pogoń Połczyn-Zdrój wycofała się z rozgrywek. Jej miejsce zajęła po barażach uzupełniających Sława Sławno

Baraże o III ligę 
Udział biorą mistrzowie grup śląskich i wielkopolskich. Zwycięzca dwumeczu awansuje do III ligi.

Górny Śląsk 
 Ruch Radzionków - Koszarawa Żywiec 0:1
 Koszarawa Żywiec - Ruch Radzionków 3:0

Koszarawa Żywiec awansowała do III ligi, grupy III

Wielkopolska 
 Piast Kobylin - Nielba Wągrowiec 0:0
 Nielba Wągrowiec - Piast Kobylin 1:0

Nielba Wągrowiec awansowała do III ligi, grupy II

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w polskim sporcie
2007 w polskim sporcie